Бжа́ния () — грузинская и абхазская фамилия. Известные носители:

 Бжания, Аслан Георгиевич (род. 1963) — государственный деятель Республики Абхазия.
 Бжания, Нинель Борисовна (род. 1958) — заслуженная артистка Республики Абхазия.